Венцоне има више значења:
 Венцоне (Порденоне), је насеље у Италији у округу Порденоне, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Венцоне (Удине), је насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина